Подгруппа C группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2012 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир, выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Нидерланды — Израиль

Великобритания — Португалия

Нидерланды — Великобритания

Израиль — Португалия

Нидерланды — Португалия

Израиль — Великобритания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка